Die Netsuite Open 2016 fanden vom 27. September bis 1. Oktober 2016 in San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Wertungskategorie PSA 50.

Titelverteidiger waren  Ramy Ashour bei den Herren und Amanda Sobhy bei den Damen.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten James Willstrop bei den Herren und Reyna Pacheco bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 100.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
PSA World Tour der Damen 2016/17
2016